Wani – miasto w Gruzji
 Wani (III w.) – półlegendarny koreański uczony działający w Japonii